Esta é uma lista de ilhas da Islândia. Além da ilha principal, também denominada Islândia há outras menores, muitas delas desabitadas.

Lista

Ver também

Pontos extremos da Islândia

Islandia